Ро́ман Гу́бник (; род. 6 июня 1984 года, Всетин) — чешский футболист, защитник. Завершил карьеру в клубе «Сигма».

Карьера 
С 6 лет занимался футболом в школах клубов «Галенков», «Всетин», «Свит». С 1998 года играл за чешский клуб «Сигма» (Оломоуц). Выступал за молодёжную сборную Чехии.
В 2007 году за 2 миллиона евро перешёл в ФК «Москва». В начале 2009 был отдан в аренду в пражскую «Спарту». После того как он отыграл год в «Спарте», «Москва» передала его в аренду «Герте» до июня 2010 года. После снятия футбольного клуба «Москва» с чемпионата России по футболу 2010 все права на футболиста получила «Герта».

3 сентября 2013 года Губник подписал контракт на 1 год с пльзеньской «Викторией».

2 сентября 2015 года на правах аренды перешёл в «Сигму», в конце 2015 года вернулся обратно в «Викторию».

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
Виктория Пльзень
 Чемпион Чехии (3): 2014/15, 2015/16, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Чехии: 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Сигмы»
 Статистика на сайте Футбольной ассоциации Чехии

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сигма»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Виктория» Пльзень